In allen Kulturen der Welt gibt es Fruchtbarkeitssymbole. Diese können jedoch sehr unterschiedlich sein oder aber auch miteinander übereinstimmen.

Hintergrund 

Generell fallen unter diesen Begriff unterschiedliche Gegenstände, Bilder, symbolische Handlungen und Ähnliches, die der Steigerung der Fruchtbarkeit oder der Zeugungsfähigkeit dienen sollen. Bei Naturvölkern werden teilweise kulturelle Handlungen vorgenommen, die der Verehrung dieser Symbole dienen. Dies können Pflanzen, Tiere, Gegenstände, einfache Zeichen oder menschliche Figuren sein.

Sammlung von Fruchtbarkeitssymbolen 
Menschlich
 Kleinkind, dem Brautpaar in den Schoß gelegt
 Frauendarstellungen allgemein (unter anderem die traditionelle Interpretation steinzeitlicher „Venusfigurinen“)
 Matronen, zumeist drei Muttergöttinnen mit Neugeborenen, Brot und Früchten als Fruchtbarkeitssymbolen
 die weibliche Brust
 dichte Beinbehaarung bei Frauen – Teile Asiens
 schlanke weibliche Tonfiguren – Indus-Kultur
 Phallus
 Idol von Pomos

Minerale
 Rosenquarz

Mythologie
 Venus von Willendorf sowie Venus II und  III (österr. Fundstück) – jüngere Altsteinzeit
 Adonis von Zschernitz – jüngere Linienbandkeramik
 Ithyphallos – antikes Griechenland
 Thyrsos – griechische Mythologie
 Herkuleskeule – Antikes Griechenland Römisches Reich im 2. und 3. Jahrhundert
 Donarskeule – Frühmittelalter

Pflanzenwelt
 Baum des Lebens
 Apfel
 Chi-Chi (Auswüchse) des Ginkgos – Japan
 Granatapfel
 Quitte
 Samen der Saubohne
 Mandel/Nuss – Antike
 Mistel
 Pinienzapfen – Antike
 Walnuss
 Reis
 Rute des Nikolaus
 Schlehen

Tierwelt
 Fisch indigene Völker Südamerikas, Assam, Burma, Indien, Israel, Japan
 Kröte/Frosch
 Schwan
 Schweine
 Hase/Osterhase – bei den Griechen, Römern und in der heidnischen Mythologie
 Eier/Ostereier – Altes Ägypten, heidnische und germanische Mythologie
 Henne und Hahn – germanische Mythologie
 Hirschgeweih keltische Mythologie
 Goldenes Kalb – Israel
 Stier (z. B. Adads Symboltier) – mesopotamische Mythologie
 Stierhoden
 Krokodil – Gambia/Westafrika
 Rind – in Ulysses von James Joyce
 Eselskinnbacken
 Tigermuschel Cypraea tigris eine Kaurischneckenart – Frühmittelalter aufgrund ihres vulvaförmigen Porzellanköpers
 Taube – bei den Babyloniern

Zeichen
 Swastika – Indien
 Thurisaz – germanisches Runenzeichen des Gottes Thor. Er gilt neben Freyr als ein Gott der Fruchtbarkeit und des Wachstums.

Gegenstände
 Adu, hölzerne Götzenbilder mit großen Genitalien in Indonesien
 Brisingamen, die Halskette der germanischen Göttin Freyja. Diese Halskette steht mit den vier Elementen Erde, Wasser, Feuer und Luft im Zusammenhang,  Zudem war einer der Namen Freyjas „Syr“ (Muttersau) da das weibliche Schwein als Fruchtbarkeitssymbol galt.
 Löwenstatue in Hamadan
 Maibaum
 „Si Jagur“ (portugiesische Kanone)
 Zemi (Karibik)
 gefüllter Kessel (Keltischer Kesselkult)

Christlichen Fruchtbarkeitssymbole 
Hase

Der Hase galt bei den Römern als Fruchtbarkeitssymbol. Ein Grund ist, dass eine Häsin im Jahr etwa drei- bis viermal Junge wirft. Im deutschsprachigen Bereich ist der Hase seit Beginn des 20. Jahrhunderts als „Oster-Bote“ bekannt und soll durch seine Symbolträchtigkeit die Freude über den Frühling widerspiegeln. Bereits in bei den Griechen galt der Hase, dessen Fruchtbarkeit außer Zweifel stand, als heiliges Tier und Begleitendes Attribut der Liebesgöttin Aphrodite. Bei den Römern versprach der Verzehr einer Portion Hasenfleisch durch eine Frau Abhilfe gegen versagte Mutterfreuden. Den Männer hingegen galt der Verzehr als Mittel das Geschlecht des gezeugten Kindes zu beeinflussen und so männliche Nachkommen zu zeugen. Wie tief dieser Glaube an die Wirkung auf die Fruchtbarkeit saß, zeigt ein durch Papst Zacharias im Jahr 751 ausgesprochenes Verbot des Verzehrs von Hasenfleisch, das dazu dienen sollte die Triebhaftigkeit des Tieres nicht auf die Menschen zu übertragen. Die germanische Frühlingsgöttin Ostara wurde ebenfalls mit einem Hasen als Symbol der Fruchtbarkeit begleitet.

Ei

Das Ei wird in vielen Ländern als Symbol der Fruchtbarkeit und als Zeichen immer wiederkehrenden Lebens verehrt. Schon vor etwa 5000 Jahren verschenkten die Chinesen bunt gefärbte Eier zum Frühlingsanfang. Auch die alten Ägypter sowie die Germanen kannten das Ei als Fruchtbarkeitszeichen. Im christlichen Sinne ist das Ei das Symbol für die Auferstehung. So wie Jesus bei seiner Auferstehung das Felsengrab geöffnet hat, durchbricht beim Schlüpfen neues Leben die Eierschale. Rotgefärbte Eier sind bereits aus China bekannt. Rot ist die Farbe des Lebens, der Sonne, aber auch die Farbe des Blutes, das Jesus für die Menschheit vergossen hat.

Nikolaus

Die Verehrung des Heiligen Nikolaus geht auf das 11. Jahrhundert zurück, er gilt in der Legende als gütiger Bischof, der goldene Äpfel, Nüsse und Birkenruten an Kinder verteilt. Zu seinen heidnischen Begleitern gehört die Frau Perchta, deren Charakter sich von der Kinderscheuche zur Kinderbringerin gewandelt hat.

Missbrauch 

Beispiel: Swastika

Das indische Fruchtbarkeitssymbol, die Swastika, wurde von den Nationalsozialisten zum Hakenkreuz gespiegelt und als Symbol für ihre Herrschaft missbraucht.

Literatur

Weblinks 
 Heike Herrmann: Hase, Henne, Ei – Österliche Fruchtbarkeitssymbole In: Was ist was. (Archiv: wasistwas.de).

Einzelnachweise 

Symbol
Sexualgeschichte